В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Маргарет Корт (чвертьфінал)
  Сью Баркер (чвертьфінал)
  Розмарі Казалс (2-ге коло)

 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Сью Баркер (півфінал)
 Маргарет Корт (фінал)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1977